Битката при Кремона може да се отнася за:

 Битката при Кремона през 200 г. пр.н.е. на Римската република срещу инсубри и гали;
 Битката при Кремона в годината на четиримата императори между авангарда на Веспасиан и частите подкрепящи Вителий;
 Битката при Кремона на 1 февруари 1702 г. в хода на Войната за испанското наследство между Свещената Римска империя и Кралство Франция.